Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Horacio de la Peña che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Andrés Gómez Santos (semifinali)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (quarti di finale)

 Goran Ivanišević (finale)
 Horacio de la Peña (Campione)
 Lawson Duncan (semifinali)
 Fernando Luna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1989